

События

Римская империя 
 Император: Нерон; консулы: Гай Леканий Басс и Марк Лициний Красс Фруги (оба — плебеи); консулы-суффекты: Гай Лициний Муциан и Квинт Фабий Барбар Антоний Макр (оба — плебеи); проконсул: Луций Турпилий Декстер (на Киренаике); прокуратор: Гессий Флор (в Иудее).
 Нерон впервые выступил в театре в Неаполе. Начало грандиозного строительства в Риме.
 18 июля — в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.
 Гонения на христиан, обвинённых в поджоге Рима
 Был распят Апостол Святой Пётр
 64-66 — Наместник Иудеи Гессий Флор.
 Взятие кушанами города Таксила.
 Нерон упраздняет Понтийское царство, и присоединяет его к Римской империи.
 Незадолго до самоубийства Сенека написал «Нравственные письма» ().

Хань и Хунну 
 Набег на Китай северных Хунну.

Скончались 
 Децим Юний Силан Торкват — римский государственный деятель, консул Римской империи 53 года, принуждён к самоубийству Нероном
  — императрица-консорт Китая (25—57), жена императора Гуан У-ди
 Клатей — священномученик, епископ Брешии, замучен во время гонений на христиан при Нероне
 Апостол Пётр — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа. В Католической церкви считается первым Папой Римским (по другой версии — в 67—68 гг.)

Примечания

См. также